Les  () forment un clade de thérapsides biarmosuchiens dérivés ayant vécu durant le Permien moyen et supérieur. Le nom du groupe érigé en 1923 par le paléontologue sud-africain Robert Broom est utilisé dans la classification phylogénétique en tant que clade comprenant les burnétiidés et leurs plus proches parents, notamment Lemurosaurus, Lophorhinus et Lobalopex.

Phylogénie 
Ci-dessous, un cladogramme modifié de Sidor et Smith (2007) montrant la position phylogénétique des burnétiamorphes chez les biarmosuchiens :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Biarmosuchia
 Eutherapsida

Liens externes 

Biarmosuchia
Thérapside du Permien
Thérapside préhistorique (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1923
Taxon fossile décrit par Robert Broom